Рабулей (Rabuleius) е име на:

 Гай Рабулей, народен трибун 486 пр.н.е.
 Маний Рабулей, древноримски децемвир 450 пр.н.е.